

Astronomia 
3623 Chaplin – asteroide della fascia principale

Cinema 
Charlot (Chaplin) – film del 1992 diretto da Richard Attenborough
Cinema d'animazione
Chaplin & Co – serie televisiva animata franco-anglo-indiana del 2011

Geografia 
Antartide
Picco Chaplin – picco alto 1978 metri sito sul lato ovest del ghiacciaio Bender nella Catena della Sentinella dei monti Ellsworth all'interno della terra di Ellsworth; nel 2006 l'US-ACAN lo intitola al geologo Stephen Neville Chaplin
Bolivia
Chaplín – laguna amazzonica d'acqua dolce nell'area centro-occidentale del parco nazionale Noel Kempff Mercado nel dipartimento di Santa Cruz
Canada
Chaplin – centro abitato del comune di Halidax in Nuova Scozia
Chaplin No. 164 – comunità rurale del Saskatchewan
Chaplin – villaggio nella comunità rurale Chaplin No. 164 nel Saskatchewan
Regno Unito
Chaplin – promontorio, tra Undine Harbour e Schlieper Bay, sulla costa meridionale della Georgia del Sud; deve il suo nome all'ufficiale John M. Chaplin
Stati Uniti d'America
Chaplin – città della contea di Windham nel Connecticut
Chaplin – distretto storico, iscritto al NRHP del comune di Chaplin nel Connecticut
Chaplin – area non incorporata e census-designated place della contea di Nelson nel Kentucky
Chaplin – fiume di circa 137,8 km che attraversa le contee di Washington, Mercer e Boyle nel Kentucky
Chaplin – comunità rurale all'interno del comune di Halifax in Nuova Scozia
Chaplin – comunità non incorporata della contea di Monongalia in Virginia Occidentale

Musical 
Chaplin – musical del 1993 con musiche di Roger Anderson, testi di Lee Goldsmith e libretto di Ernest Kinoy
Chaplin – musical del 2006 con musiche e testi di Christopher Curtis e libretto di Curtis e Thomas Meehan

Persone 
Alex Chaplin, all'anagrafe Alexander Balfour Chaplin (1892-1986) – calciatore scozzese, fratello di Jack Chaplin e George Chaplin
Alexander Dew Chaplin (1872-1938) – uomo d'affari e politico canadese
Alexander Chaplin, all'anagrafe Alexander Gaberman (1971) – attore statunitense
Alice Mary Chaplin (1868-1944) – lavoratrice per beneficenza, vice presidente della British Red Cross Society, commissaria della contea di guidismo e nominata dame dell'Ordine dell'Impero Britannico
Alvilde Chaplin, all'anagrafe Alvilde Lees-Milne (1909-1994) – esperta di giardinaggio e paesaggio britannica, moglie di Anthony Chaplin
Amanda Chaplin, all'anagrafe Amanda Tobin (1960) – tennista australiana
Andrea Chaplin (1964) – schermitrice australiana
Annette Emily Chaplin, nota come Annie – attrice nata in Svizzera
Anthony Chaplin, all'anagrafe Anthony Freskyn Charles Hamby Chaplin (1906-1981) – pari ereditario, zoologo e dilettante musicista britannico, terzo ed ultimo visconte Chaplin
Arnold Chaplin, per esteso Thomas Hancock Arnold Chaplin (1864-1944) – medico britannico
Arthur Hugh Chaplin (1905-1996) – autore e bibliotecario britannico, direttore dei libri stampati presso il British Museum
Ben Chaplin, nome d'arte di Benedict John Greenwood – attore inglese
Blondie Chaplin, all'anagrafe Terence William Chaplin – cantante e chitarrista sudafricano
Carmen Chaplin – attrice e regista, sorella di Dolores Chaplin
Carroll Sherman Chaplin (1882-1953) – avvocato e politico statunitense
Charles Chaplin (1759-1816) – parlamentare inglese
Charles Chaplin (1786-1859) – parlamentare inglese
Charles Chaplin (1863-1901) – cantante inglese
Charles Chaplin (1907-1987) – artista, incisore e stampatore inglese
Charles Clifford Gordon Chaplin (1906-1991) – ittiologo e autore statunitense d'origine britannica
Charles Joshua Chaplin (1825-1891) – pittore e incisore francese
Charlie Chaplin, all'anagrafe Charles Spencer Chaplin (1889-1977) – attore e regista britannico
Charles Chaplin junior, all'anagrafe Charles Spencer Chaplin (1925-1968) – attore statunitense
Charlie Chaplin, pseudonimo di Richard Patrick Bennett – cantante reggae giamaicano
Christopher James Chaplin (1962) – compositore e attore nato in Svizzera
Christopher Robert McNairn Chaplin (1938) – giocatore di cricket inglese
Conor Chaplin – calciatore inglese
Curt Chaplin – personaggio televisivo e commentatore sportivo statunitense
Daniel Chaplin (1820-1864) – ufficiale dell'esercito dell'Unione nella guerra di secessione americana
David Chaplin (1983) – politico, blogger e commentatore britannico
Dmitry Alexandrovich Chaplin – ballerino e coreografo russo
Dolores Chaplin attrice francese, sorella di Carmen Chaplin
Drummond Chaplin, all'anagrafe Francis Drummond Percy Chaplin (1866-1933) – politico inglese
Duncan Chaplin Lee (1913-1988) – ufficiale militare coinvolto nel progetto Venona
Ed Chaplin, noto anche come Bert Edgar Chaplin (1893-1978) – ricevitore, giocatore di baseball statunitense
Edith Helen Chaplin, nota anche come Edith Helen Vane-Tempest-Stewart – colonel-in-chief, giardiniera, scrittrice ed editrice britannica, marchesa di Londonderry
Edward Chaplin (1842-1883) – politico britannico
Edward Graham Mellish Chaplin (1951) – diplomatico britannico ed ex ambasciatore britannico in Italia
Elisabeth Chaplin – pittrice francese
Elizabeth Chaplin, pseudonimo di Jill McGown – scrittrice britannica di romanzi gialli
Ellen Chaplin (1822-1880) – attrice inglese
Eric Chaplin (1877-1949) – secondo visconte Chaplin
Eugene Anthony Chaplin – tecnico del suono e regista di documentari svizzero
Fred Chaplin, all'anagrafe Alfred Chaplin (1879-1911) – calciatore inglese
Fred Chaplin – rugbista australiano
Frederick David Chaplin (1920-1999) – decano e cappellano della Chiesa anglicana
George Chaplin, all'anagrafe George Duncan Chaplin (1888-1963) – calciatore scozzese, fratello di Jack Chaplin e Alex Chaplin
Geraldine Chaplin – attrice statunitense
Gordon Chaplin (1907-1964) – politico e uomo d'affari canadese
Gordon Waterman Chaplin (1945) – scrittore e ambientalista statunitense
Hannah Chaplin, all'anagrafe Hannah Harriet Pedlingham Hill; nome d'arte Lily Harley – attrice, ballerina e cantante inglese
Hannah O'Brien Chaplin (1809-1865) – studiosa biblica statunitense
Henry Chaplin – proprietario terriero e politico britannico, primo visconte Chaplin
Herbert Chaplin (1883-1970) – giocatore di cricket inglese
Ian Chaplin (1944) – pianista jazz australiano
Ina Chaplin, all'anagrafe Irene Marcousé (1900-1990) – politica britannica d'origine tedesca, nacque a Klaipėda nella Prussia Orientale dell'Impero tedesco
Jack Chaplin, all'anagrafe John Fowler Chaplin (1882-1952) – calciatore e manager scozzese, fratello di Alex Chaplin e George Chaplin
James Bailey Chaplin, noto come Tiny Chaplin (1905-1939) – lanciatore di baseball statunitense
James Chaplin Beecher (1828-1886) – ministro e colonnello americano
James Dew Chaplin (1863-1937) – politico canadese
Jane Cecil Chaplin – attrice, produttrice e scrittrice svizzera
Jeremiah Chaplin (1776-1841) – teologo battista riformato statunitense, fu il primo presidente del Waterville College (in seguito Colby College)
John Chaplin (?-1730) – secondo e ultimo baronetto Chaplin
John Worthy Chaplin (1840-1920) – ufficiale dell'esercito britannico
John M. Chaplin (1888-1977) – capitano di corvetta della Royal Navy, fu ufficiale sulla Discovery e responsabile per i rilevamenti idrografici nella Georgia del Sud
John Chaplin – allenatore di atletica leggera
Josephine Hannah Chaplin – attrice statunitense
Joyce E. Chaplin – storica e accademica statunitense
Judith Chaplin, all'anagrafe Sybil Judith Chaplin – politica britannica
Kiera Sunshine Chaplin – attrice e modella britannica
Mark Chaplin (1856-1929) – sarto e politico della Colonia di Terranova
Marlon Chaplin (1989) – musicista polistrumentista canadese
Matilda Charlotte Chaplin Ayrton (1846-1883) – medico inglese
Michael James Chaplin, noto come Mike Chaplin (1943) – artista britannico
Michael John Chaplin (1946) – attore statunitense
Michael Chaplin (1951) – autore di teatro, radio, televisione e saggistica ed ex produttore esecutivo e televisivo britannico
Millicent Mary Chaplin, all'anagrafe Millicent Mary Reeve (1790-1858) – artista britannica, nota per i suoi acquerelli, disegni e opere raffiguranti il Canada del XIX secolo
Oona Chaplin – attrice spagnola
Oscar Chaplin III (1980) – sollevatore di pesi olimpico statunitense
Patrice Chaplin, pseudonimo di Patrice Betaudier – scrittrice e sceneggiatrice britannica
Paul Chaplin – uomo d'affari e politico canadese, candidato del partito della Riforma del Canada
Paul Chaplin, all'anagrafe Paul Schersten – scrittore e comico statunitense
Paul Chaplin, pseudonimo di Paul Baxendale-Walker – conduttore di talk show, ex avvocato e autore di libri di testo giuridici
Ralph Hosea Chaplin – scrittore, artista e attivista statunitense
Robert Chaplin (circa 1670-1726) – avvocato, uomo d'affari e politico britannico, primo baronetto Chaplin
Robert Chaplin (1968) – artista ed editore canadese
Roy Chaplin, all'anagrafe Roland Henry Chaplin (1899-1988) – ingegnere aeronautico
Saul Chaplin – compositore di colonne sonore cinematografiche e direttore musicale statunitense
Shelley Chaplin – giocatrice di pallacanestro in carrozzina e atleta paralimpica australiana
Sid Chaplin (1916-1986) – scrittore britannico
Stephen Neville Chaplin – geologo 
Sydney John Chaplin, detto Syd Chaplin (1885-1965) – attore inglese
Sydney Earl Chaplin (1926-2009) – attore statunitense
Tanya A. Chaplin, all'anagrafe Tanya A. Service (1968) – allenatrice di ginnastica ed ex ginnasta artistica statunitense
Thomas Chaplin (1591-1672) – politico inglese
Tom Chaplin, all'anagrafe Thomas Oliver Chaplin – cantante inglese
Troy David Chaplin – giocatore di football australiano
Victoria Chaplin – artista circense, attrice e costumista statunitense
Vsevolod Chaplin – sacerdote celibe russo della Chiesa ortodossa russa
William James Chaplin (1787-1859) – proprietario di diligenze
William Lawrence Chaplin (1796-1871) – abolizionista statunitense
William Robert Chaplin – warden della Trinity House e perito nautico
Winfield Scott Chaplin (1847-1918) – accademico e cancelliere dell'Università Washington a Saint Louis
Mildred Harris Chaplin – attrice cinematografica statunitense, fu la prima moglie di Charlie Chaplin
Margaret Douie Chaplin, all'anagrafe Margaret Douie Robertson; nota anche come Margaret Douie Dougal (1858 o 1859-1938) – indicizzatrice britannica di pubblicazioni chimiche
 Famiglie
Chaplin – dinastia di artisti di spettacolo

Titoli nobiliari 
Baronetto Chaplin – titolo nobiliare nella paria di Gran Bretagna, creato il 19 settembre 1715 per Robert Chaplin ed estintosi nel 1730 con la morte di John Chaplin
Visconte Chaplin – titolo nobiliare nella paria del Regno Unito, creato nel 1916 per Henry Chaplin ed estintosi nel 1981 con la morte di Anthony Chaplin